DGA steht als Abkürzung für:

 Deutsche Gasglühgesellschaft-Aktiengesellschaft, siehe Auergesellschaft
 Deutsche Gesellschaft für Andrologie, medizinische Fachgesellschaft
 Deutsche Gesellschaft für Angiologie, medizinische Fachgesellschaft
 Deutsche Gesellschaft für Asienkunde, wissenschaftliche Fachgesellschaft
 Deutsche Gesellschaft für Audiologie, wissenschaftliche Fachgesellschaft
 Diego Garcia, größte Insel des Chagos-Archipels (nach ISO 3166)

 Digital Graphic Artwork, ein Form digitaler Kunst (auch D.G.A.)
 Direct Graphics Access, Erweiterung des X-Window-Systems
 Direction générale de l’armement, französische wehrtechnische Behörde
 Directors Guild of America, gewerkschaftliche Vereinigung der US-amerikanischen Regisseure
 Dissolved Gas Analysis, Analyse des Gasgehalts im Isolieröl bei ölgefüllten Transformatoren
 Dramatists Guild of America, Berufsverband der US-amerikanischen Dramatiker, Komponisten und Texter

D.G.A. steht als Abkürzung für:
 Deutsche Gasolin Aktiengesellschaft, Umfirmierung der Hugo Stinnes-Riebeck Oel-AG, siehe Gasolin (Tankstellenkette) #I.G. Farben

Abkürzung